A 2018. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 15 km-es versenyszámát február 16-án rendezték.  A versenyzők szabad stílusban teljesítették a távot. Az aranyérmet a svájci Dario Cologna nyerte. A Magyarországot képviselő Kónya Ádám a 89. helyen végzett. A verseny helyi idő szerint 15:00-kor, magyar idő szerint 7:00-kor kezdődött.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Sífutás a 2018. évi téli olimpiai játékokon